Lauterach, une commune d'Allemagne dans l'arrondissement d'Alb-Danube en Bade-Wurtemberg
 Lauterach, une commune d'Autriche dans le district de Bregenz en Vorarlberg
 Lauterach, une rivière de Bavière